Павел Бодянский:
 Бодянский, Павел Владимирович (1874—1931) — врач, коллежский советник, участник Цусимского похода и сражения.
 Бодянский, Павел Ильич (1809—1867) — русский педагог, учёный и писатель, краевед.
 Бодянский, Павел Николаевич (1857—1922) — российский педагог, историк, популяризатор игры в шашки.